Chaitén – wulkan w Chile
 Chaitén – miasto w Chile